, ранее Oriental Light and Magic, — японская аниме-студия, основанная в июне 1995 года и расположенная в токийском районе Сэтагая.

Работы

Аниме-сериалы 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; margin=auto; "
|-
! style="width:10%" | Название
! style="width:10%" |Режиссер
! data-sort-type="date" style="width:20%" | Период Трансляции
! style="width:2%" | Эпизоды
! class="unsortable" | Заметки
! class="unsortable" | Команда
|-
| Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach
| Кунихико Юяма
| 1995 — 1996 г.
| 51
| align=left | На основе манги Нао Ядзава.
| 
|-
|Moja-ko!
|Тэцуя Эндо
|1995 — 1997 г.
|74
|align=left| На основе манги дуэта авторов Фудзико Ф. Фудзио
| 
|-
| Pokemon
| 
| 1997 — настоящее время 
| 1,200+
| align=left| Длинный аниме сериал для детей по франшизе Покемонов
|
|-
| Berserk
| Наохито Такахаси
| 1997 — 1998 г.
| 25
| align=left| На основе манги Кэнтаро Миуры.
|
|-
| The Adventures of Mini-Goddess
| 
| 1998 — 1999 г.
| 48
| align=left | На основе манги Косукэ Фудзисима.
|
|-
| To Heart
| Наохито Такахаси
| 2 апреля — 25 июня 1999 г.
| 13
| align=left| На основе манги Укё Такао.
|
|-
| Steel Angel Kurumi
| Наохито Такахаси
| 1999 — 2000 г.
| 24
| align=left|На основе манги Kaishaku.
|
|-
| Comic Party
| 
| 2 апреля — 25 июня 2001 г.
| 13
| align=left|
|
|-
| Steel Angel Kurumi 2
| Наохито Такахаси
| 12 апреля — 28 июня 2001 г.
| 12
| align=left|
|
|-
| Figure 17
| 
| 2001 — 2002 г.
| 13
| align=left| 
|
|-
| Kasumin
|
| 2001 — 2003 г.
| 78
| align=left|
| 
|-
| Piano: The Melody of a Young Girl's Heart
|
| 2002 — 2003 г.
| 10
| align=left|
|
|-
| Croket!
|
| 2003 — 2005 г.
| 104
| align=left|
|
|-
| Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda!
| 
| 2003 — 2004 г.
| 26
| align=left|
|
|-
| Monkey Turn
| Кацухито Акияма
| 2004
| 50
| align=left|
|
|-
| Agatha Christie's Great Detectives Poirot and Marple
| Наохито Такахаси
| 2004 — 2005 г.
| 39
| align=left|
|
|-
| To Heart: Remember My Memories
| Кэйтаро Мотонага
| 2 октября — 25 декабря 2004 г.
| 13
| align=left|
|
|-
| Guyver: The Bioboosted Armor
| Кацухито Акияма
| 2005 — 2006 г.
| 26
| align=left|
|
|-
| To Heart 2
| Норихико Судо
| 2005 — 2006 г.
| 13
| align=left|
|
|-
| Utawarerumono
| Томоки Кобаяси
| 4 апреля — 26 сентября 2006 г.
| 26
| align=left|
|
|-
| Ray The Animation
|
| 5 апреля — 28 июня 2006 г.
| 13
| align=left|
|
|-
| Makai Senki Disgaea
| Киётака Исако
| 5 апреля — 21 июня 2006 г.
| 12
| align=left|
|
|}

 Makai Senki Disgaea (2006)
 Deltora Quest (2007—2008)
 Inazuma Eleven (2008—2011)
 Inazuma Eleven GO! (2011—2014)
 «Покемон» (1997-настоящее время)
 «Покемон: Истоки» (2013)
 Future Card Buddyfight (2014)
 Yo-Kai Watch (2014)
 Monster Retsuden Oreca Battle (2014) (совместно с Xebec)
 Dragon Collection (2014)
 Oreca Battle (2014)
 Omakase! Miracle Cat-dan (2015)
 Pikaia! (2015)
 Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama (2015)
 Future Card Buddyfight DDD (2016)
 Beyblade Burst (2016)
 12-Sai. Chicchana Mune no Tokimeki (2016)
 Mix: Meisei Story (2019)
 Bungo and Alchemist -Gears of Judgement- (2020)
 Komi Can’t Communicate 
(2021)
 Summer Time Rendering (2022)

Полнометражные аниме 
 Dobutsu no Mori
 Inazuma Eleven Saikyō Gundan Ōga Shūrai
 Inazuma Eleven GO Kyūkyoku no Kizuna Gurifon
 Pokémon Ranger and the Temple of the Sea
 Pokémon: The Rise of Darkrai
 Pokémon: Giratina and the Sky Warrior
 Pokémon: Arceus and the Jewel of Life
 Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew (Со-продюсеры с TMS Entertainment)
 Professor Layton and the Eternal Diva (Со-продюсеры с P.A. Works)

Примечания

Ссылки 
 OLM Incorporated
 OLM Incorporated 
 
 

Компании Токио
Аниме-студии